Grad Gorica je lahko:

 Grad Gorica, Velenje
 Grad Gorica, Gorica, Italija